Grandmaison ist der Familienname folgender Personen:

 Aubin-Louis Millin de Grandmaison (1759–1818), französischer Mediziner
 François-Auguste Parseval-Grandmaison (1759–1834), französischer Schriftsteller
 Louis Loyzeau de Grandmaison (1861–1915), französischer General und Militärtheoretiker
 Olivier Le Cour Grandmaison (* 1960), französischer Universitätslehrer für politische Wissenschaften und politische Philosophie
Bauwerke:
 Caserne Grandmaison, Metz
Siehe auch:
 Lac de Grand'Maison, Savoien 
 Grand-Maison
 Grand Maison